Мурашка:
 Мурашка — маленький муравей.
 Мурашка — обозначение модификации кожного покрова человека в момент, когда его охватывают сильнейшие эмоции, такие как чувство восторга, наслаждения, холода, страха или ужаса («по спине побежали мурашки»).
 Мурашка — село в Барском районе Винницкой области Украины.
 Мурашка — массажёр для головы.